Международный теннисный турнир в Хобарте 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2016 является 23-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Хобарте с 10 по 16 января 2016 года. Турнир входил в подготовительную к Открытому чемпионату Австралии серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Хезер Уотсон
 Парный турнир —  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Слоан Стивенс (№ 30 в мире на тот момент), однако американка снялась незадолго до начала турнира. В её отсутствие самой высокой в рейтинге была вторая сеянная Камила Джорджи (№ 35 в мире). Итальянка дошла до четвертьфинала, где проиграла Эжени Бушар. Прошлогодняя победительница турнира Хезер Уотсон защищала свой титул, но также проиграла в четвертьфинале Юханне Ларссон. В итоге титул достался седьмому номеру посева Ализе Корне, которая в финале переиграла Эжени Бушар. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России — Маргарита Гаспарян, которая дошла до второго раунда.

В парном турнире победу одержали Кристина Макхейл и Хань Синьюнь. Прошлогодние чемпионки Кики Бертенс и Юханна Ларссон защищали свой титул, но в полуфинале снялись с соревнований.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ализе Корне обыграла  Эжени Бушар со счётом 6-1, 6-2.
 Корне выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бушар сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Кристина Макхейл /  Хань Синьюнь обыграли  Кимберли Биррелл /  Ярмилу Вулф со счётом 6-3, 6-0.
 Макхейл и Хань выиграли свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Австралия
Теннис
Январь 2016 года
2016